Алекса́ндровка () — деревня в Кировском сельсовете Наровлянского района Гомельской области Беларуси.

Рядом месторождение железняка. Кругом лес, на севере урочище Сухой Мох.

География

Расположение 
В 41 км на юг от Наровли, 44 км от железнодорожной станции Ельск (на линии Калинковичи — Овруч), в 219 км от Гомеля. В 1,5 км от границы с Украиной.

Гидрография 
На севере река Илья (приток реки Уж).

Транспортная сеть 
Автодорога связывает деревню с Наровлей. Планировка состоит из разделённых рекой двух частей: южной (прямолинейная улица с 2 переулками, ориентированная с юго-запада на северо-восток) и северной (2 короткие улицы с переулком образуют А-образную конфигурацию). Застройка двусторонняя, деревянная, усадебного типа.

История 
По письменным источникам известна с начала XIX века как деревня в Дерновичской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1825 году деревню у Гольстов купил С. И. Горват. С 1925 года до 21 августа 1937 года центр Александровского сельсовета. В 1929 году организован колхоз «1 августа». Во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты в июне 1942 года убили 21 жителя деревень Александровка и Габрилеевка (похоронены в могиле жертв фашизма). 33 жителя погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года в составе подсобного хозяйства «Сельхозхимия» (центр — деревня Киров). Располагались библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, отделение связи.

Население

Численность 
 2004 год — 52 хозяйства, 80 жителей.

Динамика 
 1897 год — 54 двора, 321 житель (согласно переписи).
 1959 год — 474 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 52 хозяйства, 80 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Наровлянского района